Энни может означать:

Персоналии 
 Энни Бэнъэн (1202—1280) — японский монах и литератор.
 Леннокс, Энни (род. 1954) — шотландская певица.
 Пру, Энни (Edna Annie Proulx, род. 1935) — американская писательница.
 Хаслам, Энни (Annie Haslam, род. 1947) — рок-певица.
 Дьюк, Энни (Annie Duke, род. 1965) — игрок в покер, автор книг о покере.
 Паттерсон, Энни Уилсон (Annie Wilson Patterson; 1868—1934) — ирландский музыковед, критик, композитор, органист.
 Тейлор, Энни Эдсон (Annie Edson Taylor; 1838—1921) — женщина, впервые преодолевшая Ниагарский водопад в бочке.
 , нидерландская спортсменка-легкоатлетка, многократная мировая рекордсменка.

Вымышленные персонажи 
 Энни Смит — героиня повестей А. Волкова об Изумрудном городе и Волшебной стране.
 Тряпичная Энни (Raggedy Ann) — персонаж, созданный писателем Джонни Груэллом (1880—1938).
 Энни Уилсон (Annie Wilson) — персонаж телесериала «90210: Новое поколение».
 Энни Дуглас Ричардс — персонаж мыльной оперы, телесериала «Любовь и тайны Сансет Бич».
 Энни Фалк / Полк — эпизодический персонаж «Южного парка».

В названиях художественных произведений 
 Энни (мюзикл) — бродвейский мюзикл 1977 года.
 Энни (фильм, 1982) — американский семейный музыкальный фильм по мюзиклу «Энни», реж. Джон Хьюстон.
 Энни (фильм, 1999) — американский комедийный музыкальный фильм по мюзиклу «Энни», реж. Роб Маршалл.
 Энни (фильм, 2014) — американский фильм-мюзикл по мюзиклу «Энни», реж. Уилл Глак.
 Энни Холл (Annie Hall, 1977) — фильм Вуди Аллена.
 Энни: Королевское приключение (фильм) — телесиквел 1995 года фильма «Энни» («Annie») 1981 года.

Другое 
 Энни — американская премия в области анимационного кинематографа.

См. также 
 Эмми
 Эннис
 Премия Энни Кэннон — американская премия в области астрономии.